Zoran Primorac (* 10. Mai 1969 in Zadar) ist ein ehemaliger jugoslawischer und später kroatischer Tischtennisspieler. Er ist dreifacher Vizeweltmeister und zweifacher Europameister. 2012 spielte er beim russischen Verein UMMC Verkhnaya Pyshma (früher Jekaterinburg). 2012 wurde er Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees von Kroatien.

Beginn 
Mit 8 Jahren erlernte Zoran Primorac unter Anleitung des Trainers Tomislav "Tomo" Amižić das Tischtennisspielen im Klub Bagat Zadar, den er 1985 Richtung STK Vjesnik Zagreb verließ, Caja Granada und UMMC Werchnaja Pyschma. Ab 1984 spielte er erfolgreich Doppel mit Ilija Lupulesku.

Jugend-Europameisterschaften 
Erstmals nahm er 1983 bei Jugend-Europameisterschaften teil und wurde mit der Mannschaft Dritter. Bei den Jugend-EMs 1984 und 1985 gewann er jeweils den Titel im Doppel mit Ilija Lupulesku, dabei schlugen sie 1984 im Endspiel das deutsche Doppel Fetzner/ Roßkopf. 1986 holte er Silber im Mixed (mit Emilia Ciosu).

Europameisterschaften 
Von 1986 bis 2009 nahm Primorac – mit Ausnahme von 1996 – an allen Europameisterschaften teil. 1990 wurde er Europameister im Doppel (mit Lupulesku), 1994 im Mixed mit Csilla Bátorfi. Den zweiten Platz belegte er 1988 im Doppel (mit Lupulesku), 1994 im Doppel (mit Jean-Michel Saive), 1998 und 2000 im Einzel sowie 2007 mit dem Team.

Weltmeisterschaften 
Von 1987 bis 2011 wurde Primorac – mit Ausnahme von 2010 – für alle Weltmeisterschaften nominiert. Zweimal wurde er Vizeweltmeister im Doppel, 1987 mit Ilija Lupulesku und 1995 mit Wladimir Samsonow. 1991 holte er Silber mit der Mannschaft.

Olympische Sommerspiele 
Silber im Doppel gewann er auch bei den Olympischen Sommerspielen 1988 mit Ilija Lupulesku.
Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 nahm Primorac bereits zum sechsten Mal am olympischen Tischtenniswettbewerb teil und war somit Teilnehmer an allen bisherigen olympischen Tischtennisturnieren. Für diese Leistung erhielt Zoran Primorac zusammen mit den Spielern Jörgen Persson und Jean-Michel Saive im Rahmen von Olympia in Peking 2008 eine Auszeichnung.

World Allstars Circuit 
Zoran Primorac wurde durch die ITTF auch zu mehreren Veranstaltungen des World Allstars Circuit (Turnierserie) eingeladen. Besondere Leistungen waren:

 1. Platz in Guangzhou/CHN (Jun 1992)
 2. Platz in Tadotsu/JPN (Jan 1994)
 2. Platz in Hong Kong/HKG (Jun 1995)
 2. Platz in Calcutta/IND (Sep 1995)

Japanischer Super Circuit 
Zoran Primorac nahm auch am Japanischen Super Circuit (Turnierserie) teil und erreichte zwischen 2002 und 2006 mehrere herausragende Erfolge:

 1. Platz in Tokio (Jun 2002)
 2. Platz in Hiroshima (Sep 2002)
 1. Platz in Osaka (Sep 2002)
 1. Platz in Nara (Jan 2003)
 1. Platz in Hiroshima (Aug 2003)
 1. Platz in Osaka (Okt 2003)
 2. Platz in Tokio (Jan 2004)
 2. Platz in Okayama (Jul 2006)

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 343–348; Killer Instinct
 Zdenko Uzorinac: Ein ideales Paar: Künstler Ilja Lupulesku und Knaller Zoran Primorac, Zeitschrift DTS, 1987/6 Seite 28–31

Weblinks 
  (abgerufen am 25. Oktober 2012)
  (abgerufen am 25. Oktober 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Tischtennisspieler (Kroatien)
Tischtennisspieler (KNT UGMK)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1987
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1991
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1993
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1997
Jugoslawe
Kroate
Geboren 1969
Mann